Partito Nazionale Liberale – partito politico tedesco del passato
Partito Nazionale Liberale – partito politico libanese
Partito Nazionale Liberale – partito politico romeno
Partito Nazionale Liberale-Ala Giovanile – partito politico romeno, conosciuto anche come Partito Liberale 1993 o Partito Liberale
Partito Nazionale Liberale-Convenzione Democratica – partito politico romeno